Склад збірної Нідерландів на чемпіонаті світу 1990 

Докладніше...Нідерланди
Нідерланди 1990